Province du Yagha är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sahel, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Yagha är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Yagha:

 Déssé
 Fouga
 Guitanga

I övrigt finns följande i Province du Yagha:

 Vattendrag:
 Babongou (ett periodiskt vattendrag)
 Bèlikya (ett periodiskt vattendrag)
 Bouba (ett periodiskt vattendrag)
 Dyayèl Yagha (ett periodiskt vattendrag)
 Garèmwan (ett periodiskt vattendrag)
 Gourman (ett periodiskt vattendrag)
 Kèkèl Yagha (ett periodiskt vattendrag)
 Nawarma (ett periodiskt vattendrag)
 Oura Lagui (ett periodiskt vattendrag)
 Silba (ett periodiskt vattendrag)
 Sorga (ett periodiskt vattendrag)
 Tankoudoumou (ett periodiskt vattendrag)
 Tyèko (ett periodiskt vattendrag)
 Yali (ett periodiskt vattendrag)

 Insjöar:
 Higa (en sjö)

 Kullar:
 Banga Boulla (ett platåberg)
 Banmkok Kyaro (en kulle)
 Dori Yagha (kullar)
 Fogou (ett platåberg)
 Gouri (en kulle)
 Koukouridyivan Modyé (en kulle)
 Mabdwali (en kulle)
 Myèdoundi (en kulle)
 Soukoutou (en kulle)
 Twanou (en kulle)
 Wamdédoguiré (en kulle)
 Wandé Yalgou (kullar)
 Wanndo Aoura (en kulle)
 Wanndo Aoura (en kulle)

Trakten runt Province du Yagha består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Yagha är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sahel, Burkina Faso